

Persone 
 George Storrs – docente e scrittore statunitense
 Henry R. Storrs – politico statunitense
 Ronald Storrs – ufficiale britannico

Altro 
 Storrs – census-designated place nella contea di Tolland, nel Connecticut
 61912 Storrs – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Storr
 John Storrs